Helike (griechisch , lateinisch Helice), bezeichnet:

in der griechischen Mythologie:
 Helike (Kreta), eine der Nymphen, die Zeus aufzogen; von Zeus als Sternbild Großer Bär am Himmel verewigt
 Helike (Chios), Gemahlin des Oinopion
 Helike (Tochter des Selinus), Gemahlin des Ion
 eine Nymphe, mit Kyllene eine der Ammen des Hermes
 eine der Bakchantinnen
 eine der Danaiden

in der antiken Geographie:
 Helike, eine bedeutende Stadt in Achaia
 eine Stadt in Hispania Tarraconensis, heute La Alcúdia bei Elche, Fundort der Dama de Elche
 eine Wegestation der Via militaris in Moesien, heute Ichtiman in Bulgarien

ferner:
 einen winzigen Mond des Planeten Jupiter, siehe Helike (Mond)
 Eine Gattung der Krabben, siehe Helice (Gattung)